Häuslberg ist der Name folgender Orte:

 Häuslberg (Guteneck), Ortsteil der Gemeinde Guteneck, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Häuslberg (Gemeinde Schalchen), Ortschaft der Gemeinde Schalchen, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich

Siehe auch:
 Häuselberg